Ян Ха́узер (; ) — швейцарский кёрлингист, третий команды Швейцарии на .

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото ().

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года